Juneau steht für:

 Juneau, Hauptstadt von Alaska
 Juneau (Wisconsin), Stadt in Wisconsin
 Juneau County, County in Wisconsin
 USS Juneau, Schiffe der US-Marine

Juneau  ist der Familienname folgender Personen:
 Joé Juneau (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler
 Joseph Juneau (1833/1836–1899), kanadischer Goldgräber
 Marcel Juneau (1943–2018), kanadischer Romanist und Lexikograf
 Pierre Juneau (1922–2012), kanadischer Rundfunkintendant und Politiker

Siehe auch:
 Junod
 Junot